Lemur catta este o specie de primate din familia Lemuridae, unica specie din genul Lemur, fiind și cel mai cunoscut reprezentant al lemurilor. Ca și ceilalți lemuri, acesta este nativ din insula Madagascar, unde este denumit local în malgașă .

Clasificare

Taxonomia familiei Lemuridae

 Familia Lemuridae
 Genul Lemur (= specia Lemur catta)
 Genul Eulemur
 Genul Varecia
 Genul Hapalemur
 Genul Prolemur

Filogenia familiei Lemuridae

Note

Referințe

Legături externe

 Official ring-tailed lemur species survival plan 
 Ring-tailed Lemur: Lemur catta  – Tree of Life Project
 ARKive – images and movies of the ring-tailed lemur 
 Primate Info Net Lemur catta Factsheet
 Duke Lemur Center: ring-tailed lemurs 
 Lemur Conservation Foundation: ring-tailed lemurs 
 Ring-tailed lemur, Lemur catta fact sheet (San Diego Zoo Library) 
 ISIS Species Holdings for Lemur catta
 Nature: A Lemur's Tale
 PBS: In the Wild: Operation Lemur with John Cleese 

Lemuridae
Mamifere descrise în 1758
Taxoni clasificați de Carl Linnaeus